Llop ist der Familienname folgender Personen: 

 José Carlos Llop (* 1956), spanischer Autor
 Juan Manuel Llop (* 1963), argentinischer Fußballtrainer